Kosina je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Kosina – český učitel, básník a spisovatel (1849–1925)
 Gustaf Kossinna – německý filolog a profesor archeologie (1858-1931)
 Jan Evangelista Kosina – český pedagog, filolog, publicista a spisovatel (1827–1899)
 Jiří Kosina – český hudební skladatel a sbormistr (1926–2000)
 Jiří Kosina (legionář) (1894-1966) – český legionář
 Miloš Kosina – český spisovatel (1905–1966)

v přechýlené podobě
 Daniela Kosinová-Valtová – česká varhanice (* 1977)
 Diana Tuyet-Lan Kosinová – producentka České televize (* 1978)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení